James Finlayson est un nom pouvant désigner:

 (16e siècle), l'un des martyrs de Perth en Écosse

 (1758-1808), ministre écossais de l'église d'Écosse
 (c. 1772-c. 1852), industriel britannique
 (1823-1903), homme politique libéral britannique
 (1840-1906), médecin et chirurgien britannique
James Finlayson (1887-1953), acteur américano-écossais
 (né en 1964), philosophe britannique

Voir aussi

Finlayson, James